Valgjärv kan syfta på följande platser:

Estland 

 Valgjärv, Põlvamaa, Põlvamaa, 
 Koorküla Valgjärv, sjö, 
 Valgejärv, sjö i Harjumaa

Robotskapade Estlandförgreningar